Die Dow Corning Tennis Classic 2009 waren ein Tennisturnier für Damen in Midland, Michigan. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2009 und fand vom 9. bis 15. Februar 2009 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2009
Tennisturnier in Midland (Michigan)